Bartłomiej Bobrowski (ur. 1976) – aktor
 Czesław Bobrowski (1904-1996) – ekonomista
 Édouard Bobrowski (1928-2016) - dziennikarz, filmowiec, pisarz 
 Emil Bobrowski (1876-1938) – lekarz
 Franciszek Bobrowski (ur. 1950) – polityk
 Ignacy Bobrowski (????) – cześnik
 Ireneusz Bobrowski (ur. 1954) – językoznawca
 Johannes Bobrowski (1917-1965) – poeta, prozaik
 Max Bobrowski (1890-????) – zbrodniarz hitlerowski
 Michał Bobrowski (ujednoznacznienie)
 Siergiej Bobrowski (ur. 1988) – hokeista
 Stanisław Bobrowski (1896-1990) – generał
 Stefan Bobrowski (1840-1863) – powstaniec styczniowy
 Szymon Bobrowski (ur. 1972) – aktor
 Tadeusz Bobrowski (1829-1894) – właściciel ziemski
 Tadeusz Bobrowski (1873-1930) – generał
 Tadeusz Bobrowski (1876-1936) – działacz PPS
 Tomasz Bobrowski (ur. 1979) – kulturysta
 Wincenty Ignacy Bobrowski (1832-1899) – komediopisarz
 Zygmunt Bobrowski (ujednoznacznienie)